Spiral steht für:
 ein Raumfahrtprojekt der Sowjetunion, siehe Mikojan-Gurewitsch MiG-105
 eine sowjetische Panzerabwehrrakete, siehe 9K114 Schturm
 die bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano genutzte Rennrodel-, Skeleton- und Bobbahn in Iizuna, siehe Iizuna (Nagano)
 Spiral – Gefährliche Wahrheit, eine Manga-Serie und eine darauf basierende Anime-Serie
 Spiral – The Ring II, zweiter Teil der Ring-Trilogie von Koji Suzuki
 Spiral - Im Fadenkreuz der Justiz, so der deutsche Titel der französischen Kriminal- und Justizserie Engrenages, mehrere Staffeln seit 2005
 The Spiral – Tödliches Geheimnis, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2007
 Spiral (Album), ein Album des Elektronik-Komponisten Vangelis von 1977
 Spiral (Dr.-Lonnie-Smith-Album), Album von Dr. Lonnie Smith (2010)
 Spiral Jetty, ein Kunstwerk von Robert Smithson
 Spiralgalaxie, ein Galaxientyp
 Spiral-Telefonschnur, ein wendelförmiges, dehnbares Kabel, siehe Wendel-Telefonschnur
 Spiral, ein Turm an der Schweizer Ausstellung Expo 64
 Spiral (Stockhausen), ein Werk des Komponisten Karlheinz Stockhausen
 Spiral research centre - Université de Liège

Siehe auch:
 Spirale (Begriffsklärung)
 Saw: Spiral, der neunte Teil der Saw-Filmreihe von 2021